Coll peut désigner :

Toponyme

Coll de Nargó

Coll, une île du Royaume-Uni, dans les Hébrides intérieures en Écosse ;

Autres 
 , un hameau de la commune néerlandaise de Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Patronyme 

 Adolphe Coll (1912-1945), résistant français ;
 Antonio Coll (1959-), coureur cycliste espagnol :
François Coll, saint (1812-1875), prêtre dominicain espagnol ;
 Jorge Coll (1978-), marchand d'art espagnol ;
 Julio Coll (1919-1993), réalisateur, scénariste, producteur, critique et romancier espagnol ;
 Marcos Coll (1935-2017), footballeur international colombie ;
 Mario Coll (1960-), footballeur international colombien, fils de Marcos Coll ;
 Miquel Coll (1904-1990), homme politique catalan ;
 
 Paul Coll (1992-), joueur de squash néo-zélandais ;
 Vincent Coll, (1908-1932), né Uinseann Ó Colla, gangster irlando-américain de New York.

Divers 
 , une lettre de l'écriture oghamique ;
 COLL, un groupe d’algorithmes pour résoudre le Rubik's Cube.